Coccocypselum är ett släkte av måreväxter. Coccocypselum ingår i familjen måreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Måreväxter
Coccocypselum